Spreyton (Australië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
 Spreyton (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon